Андрей Владимирович Фролов — советский режиссёр кино и дубляжа.

Биография 
Андрей Фролов родился 19 октября 1909 года в Москве. В 1927 году окончил Ленинградский техникум сценических искусств, а в 1937 году — академический факультет режиссёрского отделения ГИКа.

Режиссёр массовых зрелищ в Ленинграде и Москве. Снимал как научно-популярные, так и документальные фильмы. Также был художником нескольких фильмов.

Фильмография

Режиссёр 
 1946 — Первая перчатка
 1952 — На дне
 1953 — Песни родной стороны
 1955 — Доброе утро
 1955 — Гость с Кубани
 1956 — Песня табунщика
 1964 — Зелёный дом

Режиссёр дубляжа 
 1954 — Граф Монте-Кристо / Le comte de Monte-Cristo
 1954 — Дни любви / Giorni d’amore
 1956 — Дон Жуан / Don Juan
 1958 — Бесхарактерный мужчина / L’uomo di paglia
 1959 — Адам хочет быть человеком

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть» (6 марта 1950 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии.

Литература

Примечания

Ссылки 
 http://megabook.ru/article/Фролов%20Андрей%20Владимирович
Кинорежиссёры России
Кинорежиссёры СССР